Güzelhisar signifie en turc « belle forteresse » 
 Güzelhisar a été le nom de la ville d'Aydın au  pendant la domination des beys de Menteşe
  village du district d'Akyurt de la province d'Ankara
  village du district de Köprüköy de la province d'Erzurum
 Güzelhisar village du district d'Aliağa de la province d'İzmir
 Le barrage de Güzelhisar proche du village de Güzelhisar du district d'Aliağa
 La rivière de Güzelhisar (Güzelhisar Çayı) coupée par le barrage de Güzelhisar